Патрик Бартошак (; 29 марта 1993, Копршивнице, Чехия) — чешский профессиональный хоккеист, вратарь клуба «Амур». Играл за сборную Чехии по хоккею с шайбой на чемпионате мира 2019 года.

Биография 
Родился в Копршивнице 29 марта 1993 года. Воспитанник системы хоккейного клуба «Витковице», выступал за команду в юношеских соревнованиях Чехии. Чемпион Чехии по хоккею с шайбой среди игроков не старше 20 лет. Также выступал за молодёжные клубы «Копршивнице», «Фридек-Мистек» и «Поруба». В 2011 году перешёл в команду Западной хоккейной лиги «Ред-Дир Ребелз». В составе клуба провёл три сезона, провёл 155 встреч.

В 2013 году на драфте НХЛ был выбран командой «Лос-Анджелес Кингз». С 2014 по 2016 год выступал в Американской хоккейной лиге за команду «Манчестер Монаркс», в её составе стал обладателем Кубка Колдера в 2015 году.

В 2016 году вернулся в Чехию, где провёл 13 матчей за «Витковице» в экстралиге, а также 2 матча во второй лиге за команду «Шумперк». В следующем сезоне дебютировал за «Витковице» в Лиге чемпионов.

1 мая 2019 года подписал двухлетний контракт с чешским клубом «Оцеларжи Тршинец». В ноябре 2019 года Бартошак прервал свою карьеру в связи с проблемами личного характера. В январе 2020 года перешёл в шведский клуб МОДО. Сезон 2020/21 провёл в составе финского «Пеликанс».

В июне 2021 года подписал контракт с хабаровским «Амуром».

Выступал за молодёжную сборную Чехии на чемпионате мира 2013 года. В 2018 году был в составе сборной Чехии на Олимпийский играх в Пхёнчхане. На чемпионате мира 2019 года отыграл 6 матчей. На обоих турнирах чешская сборная заняла 4 место, остановившись в шаге от медалей.

Достижения

Командные 

 Обладатель Кубка Колдера 2015

Личные 

 Лучший вратарь Канадской хоккейной лиги 2013
 Обладатель Дел Уилсон Трофи 2013 (приз лучшему вратарю сезона в Западной хоккейной лиге)
 Лучший вратарь чешской Экстралиги 2018 (93.3), 2019 (93.5) и 2020 (93.2) по проценту отражённых бросков

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/2021

Всего за карьеру провёл 451 игру (в чешской Экстралиге — 176, в Западной хоккейной лиге — 155, в чемпионате Финляндии — 46, в АХЛ — 35, в сборной Чехии — 18, в чемпионате Швеции — 9, в Лиге чемпионов — 8, в чешской первой лиге — 2, в хоккейной лиге Восточного побережья — 2)

Семья 
Женат на Доминике Мужиковой, у них есть сын Дамиан, родившийся 11 мая 2019 года.

Является племянником известного чешского хоккеиста Радека Бонка.

Братья, Рене Бартошак (20.11.1991) и Дарек Бартошак (18.12.2003) также хоккеисты.

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Чехии
Хоккейные вратари
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Игроки «Ред-Дир Ребелз»
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки ХК «Салит»
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Пеликанз»
Игроки ХК «Амур»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»